Слеш — псевдонім Сола Хадсона, відомого американського рок-гітариста (гурти Guns N' Roses, Velvet Revolver).
 Слеш, "/" або скісна риска — друкарський знак у вигляді тонкої прямої лінії, нахиленої вправо.
 Див. також

 Бекслеш або "\"
 Slash (en:slash)
 друкарський знак